Margelina — інфраряд гідроїдних кнідарій ряду Антомедузи (Anthomedusae).

Класифікація 
Інфраряд Margelina Haeckel, 1879
 Родина Australomedusidae Russell, 1971
 Родина Balellidae Stechow, 1922
 Родина Bougainvilliidae
 Родина Cytaeididae L.Agassiz, 1862
 Родина Eucodoniidae Schuchert, 1996
 Родина Hydractiniidae
 Родина Ptilocodiidae Coward, 1909
 Родина Rathkeidae Russell, 1953
 Родина Rhysiidae Hickson & Gravely, 1907;
 Родина Stylasteridae
 Родина Trichydridae Hincks, 1868

Посилання
 Schuchert, P. (2014). Filifera. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=16352  on 2014-05-29

Гідроїдні